F3 Masters 2009 — это 19-е по счёту соревнование в рамках этого престижного приза.

В 17-й раз соревнующихся принял у себя голландский автодром Зандворт. В 2009-м году гонка прошла 14 июня.

Престижный титул достался дебютанту соревнования — пилоту ART Grand Prix Валттери Боттасу.

Заявочный лист

Отчёт 
Основу заявочного списка Masters составили участники евросерии: из 38 участников соревнования из было 25. Также весомо число участников британской серии — их сразу девять.

В квалификации лучшее время показал пилот коллектива ART Grand Prix — прошлогодний победитель гонки Жюль Бьянки. Однако по решению судей он был наказан за блокировку соперников по ходу их быстрого круга и отодвинут на шестую позицию. Т.о., показавший в квалификации второе время Валттери Боттас получил право стартовать первым. Финн является дебютантом этого соревнования.

В самом заезде Валттери смог со старта сохранить лидерство и уверенно конвертировал его в победу. Менее трёх секунд проиграл ему к финишу Мика Мяки из Signature. Эта пара закончила гонку на значительном отдалении от всех прочих. Оштрафованный после квалификации Жюль Бьянки смог к финишу отыграть лишь две позиции и финишировал 4-м, непосредственно позади Стефано Колетти.

На финише гонки пилоты Евросерии заняли пять верхних мест в протоколе. Лучшим из пилотов других чемпионатов стал голландец Ренгер ван дер Занде, финишировавший шестым (Ренгер хоть и представляет британский чемпионат, но до этого провёл 40 гонок всё в той же Евросерии). Тогдашний лидер немецкого чемпионата Лоренс Вантхор финишировал 15-м, а лидер итальянского — Даниэль Дзампьери — 21-м. Также итальянец стал единственным, кто не воспользовался услугами компаний, поставлявших двигатели для Евросерии.

Результаты

Квалификация 1 

Примечание: Зелёным выделены пилоты, пробившиеся в группу А второй квалификации.

Квалификация 2

Стартовая решётка

Гонка

Примечания

Ссылки 
 Ф-3: Пилоты Евросерии разгромили гонщиков британского первенства, auto-sport.ru 

Masters
Моторные виды спорта
Июнь 2009 года
2009